Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2000 war ein Snookerturnier, das von der European Billiards and Snooker Association ausgerichtet wurde. Die vierte Ausgabe der Junioren-EM fand im April 2000 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

Der 15-jährige Roger Baksa gewann als erster Engländer den Europameistertitel der Junioren. Er besiegte Rolf de Jong aus den Niederlanden im Finale mit 6:3.

Finalrunde 
16 Spieler aus 8 Ländern qualifizierten sich für das Achtelfinale des Turniers. Im K.-o.-Verfahren ermittelten sie den Junioreneuropameister.

Mit 15 Jahren war Roger Baksa so alt wie der bis dahin jüngste Sieger Ian Preece 1998. Rolf de Jong wiederum war beim Turnierdebüt 1997 bereits bis ins Achtelfinale gekommen und mit 19 Jahren diesmal einer der ältesten Teilnehmer. Der junge Engländer setzte sich mit 6:3 durch. Anschließend erreichte er bei den Männern noch das Achtelfinale, trat aber danach im Snooker nicht mehr groß in Erscheinung. De Jong verlor im selben Jahr auch das Finale der Juniorenweltmeisterschaft. Auch bei seiner nationalen Meisterschaft musste er sich zweimal mit Platz 2 zufriedengeben, bevor ihm 2006 mit dem niederländischen Meistertitel sein größter Sieg gelang. Eine Profikarriere strebte er nicht an.

Century-Breaks 
Alle fünf Century-Breaks des Hauptturniers wurden im Achtelfinale gespielt. Robert Redmond aus Irland gelang mit 129 Punkten das höchste Break.

Quellen

Weblinks 
 2000 European Under-19 Championships bei CueTracker

2000
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Budapest